Osoby o tym nazwisku:
 Janice Seamon-Molson – amerykańska i kandadyjska brydżystka
 Michael Seamon – amerykański brydżysta